Абфальтерсбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Раухеггер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
abfaltersbach.at 

Общины Тироля